L'université Saint-Paul peut désigner : 
 Université Saint-Paul de Manille, un établissement d'enseignement supérieur des Philippines.
 Université Saint-Paul d'Ottawa, une université catholique canadienne située dans la capitale nationale d'Ottawa. Elle est officiellement bilingue anglais-français.